La palabra Liberalismo hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Liberalismo
Liberalismo verde
Liberalismo burgués
Liberalismo clásico
Liberalismo económico	
Liberalismo libertario
Liberalismo progresista
Liberalismo radical
Liberalismo social
Liberalismo vulgar
Libertarismo